Гущина () — жіноча форма російського прізвища Гущин. Також прізвище Гущин в родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Гущина Марія Михайлівна (1874 — ?) — російська і українська артистка опери і оперети (сопрано).
 Гущина Марія Михайлівна (1912—1983) — радянська спортсменка. Майстер спорту СРСР з лижного спорту (1940) і легкої атлетики (1941).
 Гущина Юлія Олександрівна (нар. 1983) — російська легкоатлетка, срібна олімпійська медалістка.